Grúzia
kartvéliek, grúz nép
grúz nyelv
grúz ábécé